Алексе́й Дми́триев:
Дмитриев, Алексей Александрович (род. 1985) — российский учёный-биолог.
Дмитриев, Алексей Дмитриевич (род. 1985) — российский футболист.
 Дмитриев, Алексей Иванович (1924—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Дмитриев, Алексей Михайлович (1822—1879) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Дмитриев, Алексей Павлович — советский и российский учёный-горняк.
 Дмитриев, Алексей Петрович (1913—1982) — Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Алексей Фёдорович (1919—1944) — Герой Советского Союза.